Frauenblatt steht für:

 Frauenminze (Tanacetum balsamita), eine Heilpflanze aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae)
 zwei Frauenzeitschriften
 Frankfurter Frauenblatt
 Schweizer Frauenblatt (seit 1989: Zeitspiegel Frau – Schweizer Frauenblatt)